

Geografia 
 Aubenas – comune francese nel dipartimento dell'Ardèche della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Cantone di Aubenas – cantone francese dell'Arrondissement di Largentière
 Lachapelle-sous-Aubenas – comune francese nel dipartimento dell'Ardèche della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Saint-Didier-sous-Aubenas – comune francese nel dipartimento dell'Ardèche della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 Florence Aubenas – giornalista francese

Altro 
 Martiri di Aubenas – missionari gesuiti francesi uccisi ad Aubenas il 7 febbraio 1593